Bencsik ist der Familienname folgender Personen:
 Gábor Bencsik (* 1980), ungarischer Ruderer
 Mária Bencsik (* 1939), ungarische Turnerin